Česká zbrojovka je jméno používané jako označení dvou firem:

 Česká zbrojovka Uherský Brod
 Česká zbrojovka Strakonice

Externí odkazy